Thauane Ferreira de Medeiros (Santa Maria, ) é uma jogadora de xadrez brasileira.

Começou a jogar xadrez aos 8 anos de idade. Thauane ganhou o Campeonato Brasileiro Feminino sub-18 e sub-20 de xadrez em 2012, aos 18 anos, onde representou o Brasil no mundial realizado na Grécia. Em 2016 participou como reserva da equipe olímpica de xadrez em Baku, Azerbaijão.

Escreveu um livro de xadrez e vendia no vão livre do MASP, e hoje vende em sua loja de xadrez. Thauane conquistou o título de mestre fide feminina (WFM) em 2023.

É fundadora da X&P Esportes.

Competidores das Olimpíadas de xadrez
Jogadores de xadrez do Brasil